Boedzjak (ook Bujak), een steppeachtige streek aan de Zwarte Zee, grotendeels behorend tot Oekraïne en voor een kleiner deel tot Moldavië
 Buják, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Nógrád